Metal Gear (computerspelserie), een computerspelserie van Konami
 Metal Gear (computerspel), het eerste spel in de reeks uit 1987